Тишев (Закарпатская область) — село в Воловецком районе Закарпатской области Украины.
 Тишев (Житомирская область) — село на Украине в Малинском районе Житомирской области.